O hino do município de Timóteo é um hino municipal, sendo um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais.

Foi composto no ano de 1964 pela compositora brasileira Rita Erlene Martins Gomide, mesmo ano em que a cidade foi emancipada de Coronel Fabriciano. No hino Rita ressalta o momento em que a cidade foi criada (abril de 1964), o catolicismo e a população. A seguir um trecho da letra:

Trecho do Hino de Timóteo, composto por Rita Erlene Martins Gomide.

Ver também 
 Bandeira de Timóteo
 Brasão de Timóteo

Ligações externas 

 Prefeitura de Timóteo
 Câmara Municipal de Timóteo

Timóteo
Símbolos de Timóteo